Résultats détaillés de l'édition 2012 du tournoi de tennis professionnel masculin de Thaïlande. Cette dernière s'est tenue du 24 au  sur dur en intérieur à Bangkok. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Andy Murray, tenant du titre, ne participe pas à ce tournoi.
 Le français Richard Gasquet remporte son  face à son compatriote Gilles Simon. C'est le  de sa carrière sur dur (int.).
 En double, Lu Yen-hsun et Danai Udomchoke remportent le titre face à Eric Butorac et Paul Hanley. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Thaïlande

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Thailande
ATP 2012
Thailande tennis
2012 en Thaïlande